Kareem Abdul-Jabbar (New York, 16 april 1947) is een voormalig professioneel basketballer uit de Verenigde Staten.

Biografie 
Abdul-Jabbar werd geboren als Ferdinand Lewis Alcindor (gewoonlijk bekend als Lew Alcindor) en was een center met een lengte van 2 meter 18. Hij speelde voor UCLA van 1967 tot 1969. Tijdens zijn tijd in het team verloor UCLA twee wedstrijden en won het onder leiding van coach John Wooden driemaal de NCAA-titel.

Na het behalen van een diploma van UCLA, speelde hij voor de Milwaukee Bucks en de Los Angeles Lakers in de NBA. Abdul-Jabbar bekeerde zich tot de islam. Hij nam zijn Arabische naam aan in 1971. Nochtans heeft hij herhaaldelijk elke relatie met de Nation of Islam ontkend. Bij UCLA liep hij een geschramde linkeroogbal op. Vanaf toen speelde hij meestal met beschermende brillen. Hij was een martial-arts-leerling van Bruce Lee en nam ook samen met hem een vechtscène op voor de film Game of Death.

Abdul-Jabbar behoort tot het selecte rijtje topsporters die met hun voornaam voor veel mensen herkenbaar zijn, zoals ook Tiger, Magic, Shaq, Kobe en LeBron. Op zijn palmares staan zes titels in de NBA, zes keer MVP, achttien keer Allstarselectie en een record wat betreft gescoorde punten: 38.387. LeBron James verbeterde in februari 2023 zijn record. De meeste van deze punten kwamen tot stand middels zijn zogenaamde skyhook, een bijna onverdedigbare manoeuvre die op beslissende momenten zijn teams vaak de overwinning bracht.

Abdul-Jabbar is een kenner van de Amerikaanse geschiedenis, heeft een collectie jazzmuziek en schreef in 2003 een boek over een regiment zwarte soldaten dat tot dan toe onderbelicht was gebleven in de gangbare geschiedschrijving. Ook sprak hij zich uit tegen de uitbuiting van studentenbasketballers door universiteiten en de sportbond NCAA, die jaarlijks miljarden aan hen verdienen maar oprichting van een vakbond tegenhouden. Tijdens zijn carrière had hij een enigszins moeizame relatie met de pers.

Zijn nummer, 33, werd 'retired' door zowel de Milwaukee Bucks als de Los Angeles Lakers en kan dus nooit meer door een andere speler in die teams gedragen worden. Dat geldt ook voor zijn verkiezing in 1996 in de NBA Hall of Fame.

Op 10 november 2009 maakte Abdul-Jabbar bekend dat hij bijna een jaar daarvoor (december 2008) te horen kreeg dat hij een zeldzame vorm van leukemie heeft.

Na zijn sportcarrière werd hij schrijver en cultuurcriticus. Hij voegde zich regelmatig in discussies over ras en godsdienst. Zo sprak hij zich in 2020 uit tegen het institutioneel racisme, ten tijde van de moord op George Floyd, door een Amerikaanse politieman.

Filmografie 
 Game of Death (1978), Hakim
 Airplane! (1980), Roger Murdock/zichzelf incognito
 Full House, afl. Air Jesse (1994), zichzelf
 New Girl, afl. Normal (2012), zichzelf
 The Big Bang Theory, afl. The D & D Vortex (2019), zichzelf
 Dave, afl. Kareem Abdul-Jabbar (2021), zichzelf
 Glass Onion: A Knives Out Mystery (2022), zichzelf

Statistieken

Gemiddelden

Totalen 

Amerikaans basketballer
Amerikaans moslim